Пискарёвка — узловая железнодорожная станция 4 класса в Калининском районе Санкт-Петербурга. Расположена на Соединительной линии Октябрьской железной дороги. Через Пискарёвку идут пригородные поезда на Кузнечное, Ладожское Озеро и Невскую Дубровку. Станция получила своё название по историческому району Пискарёвка.

Станция находится западнее Пискарёвского путепровода и севернее Брюсовской улицы. Южнее расположена оживлённая безымянная площадь с автобусным кольцом. Неподалёку расположен вокзал с залом ожидания и билетными кассами. Здание вокзала было открыто в 1914 году — одноэтажный кирпичный особняк имеет выразительный декор. В 2014-м в соответствие с символикой РЖД его перекрасили в  серый цвет, исказив исторический облик. КГИОП отказывается включить здание в список выявленных объектов культурного наследия.

Электрифицирована в 1958 году в составе участка Финляндский вокзал — Мельничный Ручей.

Через перроны Пискарёвки переброшен пешеходный мост.

Описание 
Станция располагает четырьмя путями, три из которых примыкают к платформам и используются, в основном, пригородными и, реже, грузовыми поездами, и один, использующийся только грузовыми поездами.

От станции отходят направления на Ручьи, Ржевку и Дачу Долгорукова.

Наземный общественный транспорт

Автобусы 
 33:  Пискарёвка —  «Чёрная речка»
 61: Челябинская улица —   «Академическая»
 80: улица Жени Егоровой —  Пискарёвка
 102: проспект Культуры —  «Проспект Большевиков»
 105:  Пискарёвка —  «Площадь Восстания»,  Московский вокзал
 106:  Пискарёвка —  «Площадь Ленина»,  Финляндский вокзал
 107:  Пискарёвка —  «Площадь Ленина»,  Финляндский вокзал
 123: улица Жени Егоровой  —  «Ладожская»,  Ладожский вокзал
 132:  Ручьи —   «Площадь Александра Невского»
 133:  Ручьи —  «Площадь Ленина»,  Финляндский вокзал
 136:  Ручьи —  «Площадь Восстания»,  Московский вокзал
 137:  Пискарёвка —  «Чёрная речка»
 138:  «Площадь Мужества» — Крематорий
 153: проспект Культуры — Хасанская улица
 176: Суздальский проспект —  «Площадь Ленина»,  Финляндский вокзал
 178: проспект Культуры —  Пискарёвка
 183:  «Ладожская» — проспект Маршака
 206: Северная площадь — Таллинская улица
 230:  Пискарёвка — Уральская улица
 237:  Ручьи — Новоколомяжский проспект
 249:  Ручьи —  «Приморская»
 264:  Пискарёвка — Большой Смоленский проспект

Посадка на маршруты № 61, 138, 153 в направлении на север — на углу улиц Руставели и Верности, на маршрут № 153 в южном направлении — на Меншиковском проспекте.

Посадка на остальные маршруты — на Пискарёвском проспекте.

Троллейбусы 

 8:  Ручьи —  Балтийский вокзал

 16:  Ручьи — площадь Бехтерева
 18:  Ручьи — площадь Академика Климова
 38: Светлановский проспект — Боткинская улица,  Финляндский вокзал

Трамваи 
 9:  Удельная — проспект Мечникова
 38:  Кушелевка — проспект Мечникова
 51: Суздальский проспект — проспект Мечникова

Фотогалерея

Примечания 

Здания и сооружения Калининского района Санкт-Петербурга‎
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги